Sikorsky S-61 Sea King — вертолёт морского базирования;
 S-61 — большой миноносец типа S-53.